Ivry ist ein Namensbestandteil folgender französischer Ortschaften und Kantone:

 Ivry-en-Montagne im Departement Côte-d'Or
 Ivry-la-Bataille im Departement Eure
 Ivry-le-Temple im Departement Oise 
 Ivry-sur-Seine im Departement Val-de-Marne
 davon abgeleitet der Kanton Ivry-sur-Seine-Est und der Kanton Ivry-sur-Seine-Ouest

Außerdem ist

 Ivry (Québec) eine Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 Ivry (Adelsgeschlecht) ein französisches Adelsgeschlecht

Ivry ist der Name folgender Personen und Unternehmen:
 David Ivry (* 1934), israelischer Diplomat
 Paul d’Ivry (1829–1903), französischer Komponist
 Richard Ivry, US-amerikanischer Neurowissenschaftler

 Ivry Gitlis (1922–2020), israelisch-französischer Violinist

 Automobiles Ivry, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 d'Ivry
 Schlacht von Ivry